Year of the Black Rainbow é o quinto álbum de estúdio da banda de rock Coheed and Cambria. Foi lançado em 2010

Faixas 
 One
 The Broken
 Guns of Summer
 Here We Are Juggernaut
 Far
 This Shattered Symphony
 World of Lines
 Made for Nothing (All That I Am)
 Pearl of the Stars
 In the Flame of Error
 When Skeletons Live
 The Black Rainbow
 Chamberlain
 The Lost Shepherd

Álbuns de rock
Álbuns de 2010
Álbuns de Coheed and Cambria